Stati Uniti d'America
 Platte – città della Contea di Charles Mix, Dakota del Sud
 Platte – township della Contea di Benzie, Michigan
 Platte – fiume del Nebraska